«Термина́тор: Да придёт спаситель» (, также известен, как Терминатор 4) — фантастический боевик режиссёра Макджи. Четвёртый кинофильм из серии «Терминатор» и первый, в котором основное действие разворачивается во времена войны с машинами. На экраны США фильм вышел 21 мая 2009 года (премьера в России — 4 июня). Главные роли исполнили Кристиан Бейл и Сэм Уортингтон.

После сложной подготовки к съемкам, когда The Halcyon Company приобрела права на франшизу у Эндрю Вайны и Марио Кассара, а также нескольких сценаристов, работающих над сценарием, съемки начались в мае 2008 года в Нью-Мексико и длились 77 дней. 

Терминатор: Да придет спаситель собрал 371, 4 миллиона долларов по всему миру и получил смешанные отзывы. Четвёртая часть должна была стать началом трилогии о Терминаторе, но The Halcyon Company объявила о банкротстве, и сиквелы были отменены.

Единственный фильм серии «Терминатор» без участия Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора T-800, однако в картине присутствует его цифровой образ.

Сюжет 
Действие фильма начинается в 2003 году. Осуждённый на смертную казнь заключённый Маркус Райт (Сэм Уортингтон) подписывает со страдающей неизлечимой формой рака сотрудницей компании «Кибердайн Системс» доктором Сереной Коган (Хелена Бонэм Картер) договор о посмертной передаче своего тела этой компании для научных исследований, после чего посредством смертельной химической инъекции приговор приводится в исполнение.

В следующей сцене на экране появляются титры, повторяющие и дополняющие титры из первого фильма. В постапокалиптическом 2018 году Джон Коннор (Кристиан Бейл) — один из командиров Сопротивления — противостоит электронному мозгу Скайнет и армии терминаторов. Среди солдат сопротивления Коннор постепенно становится лидером, хотя он всего лишь один из командиров, возглавляющий отряд сопротивления. Коннор участвует в атаке отряда разведки на одну из баз Скайнета, организованной главным штабом сопротивления. В компьютере базы Джон обнаруживает чертежи новой серии терминаторов T-800. По приказу командира отряда Коннор выбирается на поверхность, чтобы узнать, почему нет связи с прикрывающим звеном, и видит улетающего «охотника» Скайнета и убитых членов отряда. Он бежит к вертолёту, чтобы следовать за ним, однако пилот тоже убит. Едва поднявшись в воздух, вертолёт получает повреждения от ударной волны и терпит аварию. Выбравшись из искорёженного вертолёта, Коннор видит поднимающийся «гриб» взрыва, уничтожившего базу. В этот момент Джона хватает за плечо и кидает в сторону оставшийся без ног терминатор T-600. Джон расстреливает машину из пулемёта M60, находящемся на турели упавшего вертолёта. Следующая сцена показывает то же место, только наступившей ночью. Из-под завалов базы вылезает окровавленный Маркус Райт. Он надевает на себя одежду, снятую с убитого солдата сопротивления.

Джон Коннор без разрешения командования прибывает в штаб сопротивления, который находится на подводной лодке. Начальник штаба генерал Эшдаун рассказывает ему, что благодаря этой атаке на базу Скайнета силы сопротивления обнаружили код деактивации Скайнета, который в теории должен действовать на любую машину. Коннор предлагает свою помощь в проверке действия сигнала. Генерал Лосенко сообщает, что в случае успеха в ближайшее время будет предпринята массовая атака сил сопротивления против Скайнета, у которого в первоочередном списке ликвидации весь штаб сопротивления, вторую строчку которого занимает сам Джон. На вопрос Коннора, а кто же первый, русский генерал отвечает: «какой-то гражданский… Кайл Риз».

Тем временем Маркус добирается до руин Лос-Анджелеса. Издалека он принимает T-600 за человека и кричит ему. Терминатор открывает огонь из пулемётов по Маркусу, которого спасает подросток в маске. Подростком оказывается Кайл Риз, который вместе с немой девочкой, которую он зовёт Крохой, уничтожают терминатора путём опрокидывания на него груза. Маркус узнаёт от Кайла, что произошло в мире, пока его не было.

Коннор в штабе своей технической команды испытывают сигнал на гидроботе. Испытание проходит успешно, и он решает опробовать сигнал на летающем охотнике-убийце. Джон записывает послание в радиоэфир в надежде, что его услышит его будущий отец. Маркус чинит старое радио Кайла, и они вместе слышат послание Коннора. После этого они решают отправиться на поиски штаба сопротивления на машине, по пути отбившись от дрона — разведчика Скайнета, который опознал Кайла Риза. Починив старый джип, Маркус с двумя спутниками отправляется в путь. Остановившись на заправке, они находят выживших людей, с которыми возникла перепалка из-за припасов. Ссору прерывает «жнец», рушащий заправку и захватывающий людей в транспортник. Маркус, взорвав цистерну с топливом рядом с машиной, пытается уехать на грузовике, по пути делая попытку оторваться от мототерминаторов, однако летающий охотник обрушивает мост. Кайл и Кроха выпадают из грузовика, но их ловит жнец на транспортнике и грузит в отсек для перевозки. Маркус прыгает следом и пытается их освободить, но он падает в каньон. В воздухе появляются штурмовики сил сопротивления, однако охотнику удаётся увести их от транспортника. Один штурмовик получает повреждения, и пилот катапультируется. Выживший Маркус вскоре обнаруживает пилота, висящего на стропах на опорах ЛЭП. Пилотом оказывается девушка по имени Блэр. Она соглашается довести Маркуса до штаба сопротивления Коннора.

Джон вместе с Барнсом испытывают сигнал на охотнике. Снова сигнал действует, и он легко уничтожает машину. Коннор сообщает Эшдауну о результатах, и тот приказывает готовиться к полномасштабной атаке. На вопрос Коннора об эвакуации пленных из центра киборгизации Скайнета генерал отвечает отказом.

База технической команды Коннора окружена магнитным минным полем. Обычный человек легко пройдёт сквозь заграждения, что и демонстрирует Блэр. Маркус следует за ней, однако на середине пути к его ноге примагничивается мина и происходит взрыв. Маркуса доставляют на базу. Кейт Коннор, разорвав одежду на груди Райта, тут же даёт приказ его «вырубить».

Маркус приходит в себя висящим и скованным цепями над ямой. Перед ним стоит Джон Коннор. Маркус, сам того не осознавая, оказался киборгом, созданным по совершенно неизвестной Джону технологии. От терминатора Маркуса отличает наличие живого мозга с цифровым интерфейсом и мощного человеческого сердца. Райт сообщает Коннору, что был человеком, но тот ему не верит. Услышав от Коннора знакомое имя, Маркус говорит, что Кайл Риз в плену у Скайнета.

Джон слушает записи своей матери Сары Коннор. Ни в одной из них он не находит упоминания о роботах, сделанных из людей. Тем временем Блэр не верит, что Маркус Райт является посланником Скайнета. Обманом она отвлекает Барнса с поста охраны и освобождает Маркуса. В это время на базе объявляют тревогу и начинают их преследовать. Благодаря Блэр Маркусу удаётся сбежать из поля зрения. Коннор преследует его на вертолёте, но из воды их атакуют гидроботы. Маркус спасает Коннора от одного из роботов, которые не трогают Маркуса, определяя его как своего. Маркус просит довериться ему и разрешить отправиться в центр киборгизации Скайнета в Сан-Франциско, чтобы спасти Кайла Риза и узнать, что с ним сделали. Коннор даёт ему коммуникатор. Джон просит в эфире радио не атаковать Скайнет до его приказа и не слушать главный штаб. Затем Джон ловит мототерминатора и, перепрограммировав его на возвращение на базу, отправляется в Сан-Франциско. Маркус Райт, добравшись до охранного периметра Скайнета, спокойно проходит на территорию. Маркус добирается до главного компьютера и синхронизирует свой ЦП и систему Скайнета. Отключив охранные системы для Джона, он также передаёт координаты клетки с Кайлом Ризом. Параллельно он узнаёт о системе Скайнет в целом. Джон пробирается на территорию центра Скайнета и проходит в охраняемую зону для содержания человеческого материала. Маркус приходит в себя всё в том же центре Скайнета, но с полностью восстановленным кожным покровом. На экране появляется лицо Серены Коган, в образе которой Скайнет общается с Маркусом. Система раскрывает Маркусу тайну его создания и свои планы. Маркус Райт — единственный в своём роде гибрид человека и машины и действовал так, как нужно было Скайнету, приведя Джона Коннора прямо в ловушку. Сигнал отключения является на самом деле ложным, а командование сопротивления приняло его за чистую монету. Передатчики на самом деле передают свои текущие координаты близлежащим машинам. Эшдаун и Лосенко в последние минуты своей жизни понимают, какую ошибку они совершили. Подводную лодку уничтожает охотник-торпедоносец.

Джон добирается до охранной клетки с Кайлом. Однако оттуда появляется первый прототип терминатора T-800. Маркус отказывается признать себя машиной, разбивает экран компьютера и спешит на помощь Джону Коннору.

Джону в ходе борьбы удаётся лишь уничтожить кожный покров терминатора. В это время Кайл самостоятельно выбирается из заключения — впервые отец и сын встречаются лицом к лицу. Убегая от T-800, они оказываются в сборочном цеху 800-й серии. Джон помогает Кайлу и Крохе сбежать и минирует топливные элементы для терминаторов. На помощь Джону приходит Маркус. В ходе их борьбы T-800 удаётся остановить сердце Маркуса прямым ударом в эту единственную уязвимую часть. Коннор вступает в бой с T-800. Ему удаётся вылить на терминатора расплавленный металл, но Т-800 всё ещё функционирует и словно восстав из пепла направляется к Коннору, чтобы его прикончить. Джон ухитряется выстрелить в трубу с хладагентом и Т-800 обдаёт ледяным напором, от чего того начинает сковывать быстро застывающий расплавленный металл. T-800 останавливается, оставив на лице Джона жуткие порезы. Коннор принимается реанимировать Маркуса, пока T-800 освобождается от сковавшего его металла. Джону удаётся запустить сердце Маркуса двумя высоковольтными проводами и в этот момент освободившийся терминатор пронзает его грудь стальной арматурой. Маркус тут же поднимается, вынимает из груди Коннора арматуру и ею же отрывает голову T-800.

Маркуса и тяжело раненого Коннора забирает прилетевшая на вертолёте Блэр вместе с Кейт. База «Скайнет» взрывается. Однако Джон серьёзно ранен и скоро умрёт. Маркус просит Кейт пересадить его живое сердце Джону, дабы тот смог жить. Блэр пытается его отговорить, но Райт отвечает ей, что у каждого есть свой шанс исправиться, и целует её. Кайла Риза принимают в сопротивление.

Фильм заканчивается речью Джона, в которой он говорит о том, что «Скайнет» понёс большие потери, однако война ещё не выиграна. Решающая схватка ещё впереди…

Существует официальная новеллизация фильма, написанная Аланом Дином Фостером.

В ролях

История создания 
Появившиеся в ноябре 2007 года слухи о том, что роль Джона Коннора в фильме может исполнить Кристиан Бейл, подтвердились в начале декабря. В феврале 2008 года стало известно, что в фильме примет участие Сэм Уортингтон. Последний, благодаря рекомендациям Джеймса Кэмерона, получил роль одного из центральных персонажей — Маркуса Райта. Фильму хотели дать название Terminator Salvation: The Future Begins.

Съёмки фильма начались 5 мая 2008 года в штате Нью-Мексико и закончились в сентябре того же года при участии США, Германии и Великобритании.

В марте 2009 года, незадолго до запланированной премьеры фильма, кинокомпания Warner Bros. объявила о решении полностью изменить концовку фильма. Сделано это было после утечки в Интернет заключительного фрагмента сценария, согласно которому после гибели Джона Коннора лидеры Сопротивления решают создать киборга, внешне похожего на него.

Съёмки 
 В июле 2006 года, во время визита Тони Блэра в Калифорнию, губернатор штата Арнольд Шварценеггер сделал премьер-министру Великобритании предложение сыграть в четвёртом фильме о терминаторе.
 Хотя вместо Арнольда Шварценеггера в фильме снят другой бодибилдер, Роланд Кикинджер, ему наложили цифровое лицо 37-летнего Шварценеггера (в этом возрасте он снимался в первом «Терминаторе»).
 Режиссёр Макджи хотел показать мир спустя несколько лет после ядерной катастрофы, когда почти уничтоженная атмосфера практически не рассеивает солнечные лучи, а все цвета блёклые и выгоревшие. Для этого оператор применил технологию, при которой негатив содержал больше серебра, чем обычно, что обеспечивало контрастные тени и выбеленные (пересвеченные) света. Кроме того, плёнку специально «старили», оставляя лежать на солнце, чтобы повлиять на её цветопередачу.
 В титрах применяются элементы интерфейса языка Lisp, который используется для создания систем искусственного интеллекта (различные виды скобок: (){}[], приглашение для ввода: >)

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes он получил 49 % рейтинг одобрения со средней оценкой 6,3 / 10 на основе 200 отзывов.

Со временем восприятие фильма кардинально изменилось. На фоне последующих фильмов, четвертый фильм нередко стали называть третьим лучшим из фильмов серии «Терминатор» после работ Джеймса Кэмерона, отмечая, что это единственное из продолжений, попытавшееся отойти от копирования первых фильмов, хотя и не достигшее успеха.

Награды и номинации 
 Кинопремия «Сатурн» (2010): номинация — лучший грим.
 Satellite Awards (2009): номинация — лучший звук.
 Teen Choice Awards (2009): номинации — лучшая мужская роль в жанре Action Adventure (Кристиан Бейл), лучшая женская роль в жанре Action Adventure (Брайс Даллас Ховард), Choice Movie Fresh Face Male: Action Adventure (Сэм Уортингтон), лучший фильм в жанре Action Adventure, лучший летний фильм в жанре Action Adventure.
 Visual Effects Society Awards (2010): номинации — лучшие визуальные эффекты года, акции моделей и миниатюр в художественном анимационном фильме.
 Scream Awards: номинации — лучший фантастический фильм, лучшая фантастическая женская роль (Мун Бладгуд), мужской прорыв в исполнении (Сэм Уортингтон), лучший камео (Арнольд Шварценеггер и Хелена Бонэм Картер), лучший сиквел, лучший FX.

Музыка 
Композитор — Дэнни Эльфман. Эльфман в своей партитуре использовал оригинальные темы «Терминатора», написанные Брэдом Фиделем.

Список треков с официального релиза альбома-саундтрека к фильму:

 Opening
 All is Lost
 Broadcast
 The Harvester Returns
 Fireside
 No Plan
 Reveal/The Escape
 Hydrobot Attack
 Farewell
 Marcus Enters Skynet
 A Solution
 Serena
 Final Confrontation
 Salvation
 Rooster — Alice in Chains

Перезапуск 
Терминатор: Генезис - это перезагрузка серии, в которой сюжет оригинального фильма разворачивается в другом направлении. Генезис должен был стать первой частью в новой трилогии, в которой Шварценеггер повторит свою роль Т-800. Фильм был выпущен 1 июля 2015 года. Хотя фильм получил в основном негативные отзывы критиков, он имел кассовый успех за границей, особенно в Китае.

Нереализованные сиквелы 
9 мая 2007 года было объявлено, что права на производство серии фильмов по «Терминатору» перешли из-за вражды Эндрю Вайна и Марио Кассара к компании The Halcyon Company. Производители компании надеялись начать новую трилогию на основе данной франшизы.

Однако из-за неудачных кассовых сборов фильма 2009 года и юридических проблем трилогия «Да придёт спаситель» была в конечном итоге отменена. Уильям Вишер-мл, который был соавтором первых двух фильмов, написал материал для потенциальных сиквелов «Терминатор 5» и «Терминатор 6», которые продолжали событие «Терминатора: Да придёт спаситель».

История из двух частей должна была включать в себя элементы путешествия во времени, который вернул бы умершего персонажа Сару Коннор, позволяя ей взаимодействовать с Кайлом Ризом после их первоначальной встречи в первом фильме. Шварценеггер также повторил бы свою роль в шестом фильме. В фильмах также участвовали бы новые злодеи Терминаторы из Скайнета. Уишер написал 24-страничную концепцию для «Терминатора 5» и четырёхстраничную концепцию для «Терминатора 6».

Примечания 

Фильмы-боевики Германии
Фильмы-боевики Великобритании
Фантастические фильмы 2009 года
Фильмы о Терминаторе
Фильмы-приквелы
Фильмы-квадриквелы
Фильмы-боевики Италии
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы-триллеры Великобритании
Фантастические фильмы Германии
Фантастические фильмы Великобритании
Фантастические фильмы Италии
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Италии
Научно-фантастические военные фильмы
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 2009 года
Фильмы об искусственном интеллекте
Фильмы-технотриллеры